Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2001 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 17 och 18 februari i Göteborg samt 
 Inne-SM Mångkamp den 2 till 4 februari i Västerås

Tävlingen var det 36:e svenska inomhusmästerskapet.

Herrar

Damer 

 *) Susanne Wigene från Norge vann loppet på 9:29,24 men var utom tävlan.
**) Nadja Casadei vann F18-klassen på en högre poäng - 3 796.

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2001
Inomhus 2001
Friidrottsåret 2001
Sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Västerås